

Sigle 
 Parti Socialiste Unifié – partito politico francese
 Partido Socialista del Uruguay – partito politico uruguaiano
 Partito Socialista Unitario – nome di tre diversi partiti politici italiani
 Pennsylvania State University – università statunitense
 Phantasy Star Universe – videogioco
  Power Supply Unit – alimentatore elettrico
  Practical Salinity Unit – unità di misura della salinità
  PlayStation Universe – fansite della PlayStation 3
  Problematic Smartphone Use (or Usage) - disturbi da uso ossessivo dello smartphone

Chimica 
 PSU – polisolfone

Codici 
 PSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Putussibau (Indonesia)